Лужма:

 Лужма — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Лужма — река в Плесецком районе Архангельской области, впадает в Иксу (приток Онеги).
 Лужма (Селецкая) — река в Медвежьегорском районе Карелии, впадает в Сегозеро.
 Лужма (Тула) — река в России (Муезерский район Карелии) и Финляндии, впадает в Полвиярви.